John Endicott est un nom pouvant désigner:

John Endicott ou Endecott (1600-1664/5), pionnier de la Nouvelle-Angleterre
 (1764-1857), homme politique américain du Massachusetts
, professeur et chancelier universitaire américain

Voir aussi

Endicott, John